Unterwelt bezeichnet:

 Unterwelt, mythologischer Ort
 Unterwelt der griechischen Mythologie, mythologischer Ort
 Niflheim, die dunkle Welt der nordischen Mythologie

Davon abgeleitet:
 Unterwelt (Roman), Roman von Don DeLillo aus dem Jahr 1997
 Unterwelt (1927), US-amerikanisches Filmdrama von Josef von Sternberg
 Unterwelt (1951), britischer Krimifilm von Basil Dearden
 Unterwelt (1960), US-amerikanisches Filmdrama von Burt Balaban und Stuart Rosenberg